Maillet kan syfta på:
 Maillet, Allier
 Maillet, Indre